Maksym Spodyriev, né le  à Kharkiv, est un patineur artistique ukrainien, puis naturalisé polonais en 2016.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Avec Natalia Kaliszek

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique polonais
Patineur artistique ukrainien
Naissance en décembre 1993
Naissance à Kharkiv
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018